Nilgiri kan syfta på följande platser:

Indien 

 Nilgiri (distrikt), Tamil Nadu
 Nīlgiri, Odisha, ort